ISO 639 is een door de ISO vastgestelde standaard voor de weergave van zoveel mogelijk talen door middel van een twee- of drieletterige code.

Deze lijst geeft een overzicht van de tweeletterige codes (alpha-2-codes) uit , de drieletterige codes uit  en de bijbehorende talen. Ook wordt een deel van de -codes gegeven, waarbij moet worden opgemerkt dat er, vanwege onvolledigheden in  en , soms meerdere -codes aan dezelfde  en 639-2-code gekoppeld zijn. Zo wordt de -code voor Arabisch (ar) ook gebruikt voor de verschillende vormen van Arabisch die in Noord-Afrika gesproken worden, ook al wijken die talen af van elkaar en van de varianten die in het Midden-Oosten gesproken worden. Deze talen hebben wel verschillende -codes.

Zie ook 
 Lijst van Wikipedia's (met taalcode)

Externe link 
 Makkelijk zoeken op tweeletterige of drieletterige code of taal

00639